Dit is de officiële startlijst van de 93e editie van de Ronde van Italië 2010 die op 8 mei van start ging in Amsterdam.

Ronde van Italië 2010
Wielersportlijsten